Behind the Iron Curtain – VHS degli Iron Maiden del 1985
 Behind the Iron Curtain – album di Nico del 1985